Boboye steht für:

 ein Wadi in Niger, siehe Dallol Bosso
 ein nach diesem Wadi benanntes Departement in Niger, siehe Boboye (Departement)